

Geografia 
 Sel – comune dell'Oppland (Norvegia)
 Le Sel-de-Bretagne – comune dell'Ille-et-Vilaine (Francia)

Sigle 
 Single Event Level – livello di singolo evento (in acustica)
 Sinistra Ecologia Libertà – un partito politico italiano
 Skolta Esperanto Ligo – associazione internazionale che raccoglie gli scout interessati all'esperanto
 Società Escursionisti Lecchesi
 Système d'échange local – sistema di scambio non monetario

Aziende 
 SEL AG-Spa – azienda che raggruppa società di distribuzione e produzione di energia, con sede a Bolzano (Italia)

Codici 
 sel – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua selcupa